Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1977 — 15-й розыгрыш футбольного турнира. Турнир был сыгран с 17 апреля 1977 года по 18 февраля 1978 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Америка».

Зональный этап

Североамериканская зона 

Мексиканская Америка автоматически вышла в следующий этап после отказа американской Интер Джулиана.

Центральноамериканская зона

Первый этап 

|}

Согласно RSSSF ряд источников утверждают, что сальвадорский клуб Альянса также участвовал в этом турнире и должен был играть против гондурасского клуба Мотагуа. Возможно, что Альянса отказалась от этой встречи, а Мотагуа автоматически вышел в следующий раунд.

Второй этап 

|}

Третий раунд

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Согласно RSSSF ряд источников утверждают, что гаитянский клуб Victory SC также участвовал в этом турнире и играл против клуба ТЕКСА из Тринидада и Тобаго. Возможно, что Victory SC проиграл это двухматчевое состязание, более вероятно, что отказался от встречи, а ТЕКСА автоматически вышел в следующий раунд.

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Полуфинал 

Коста-риканская Саприсса отказалась от встречи с мексиканским клубом Америка, который и вышел в финал автоматически.

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1977
1977 год в футболе
1978 год в футболе